Волан может означать:

 Волан — спортивный снаряд, который используется для игры в бадминтон.
 Волан — декоративная деталь швейного изделия.
 Волан, Андрей (1530—1610) — политический деятель Великого княжества Литовского, философ и правовед.
 Волан, Грете (род. 1968) — норвежская кёрлингистка, участница зимних Олимпийских игр 1998.
 Волан-де-Морт — персонаж серии романов о Гарри Поттере.